Steinfeld kan syfta på:

Personer
 Franz Steinfeld d.y. (1787-1868), österrikisk konstnär
 Hans-Wilhelm Steinfeld (1951–), norsk journalist och historiker
 Thomas Steinfeld (1954–), tysk journalist

Geografi

Antarktis 

 Mount Steinfeld,

Tyskland 

 Steinfeld, Stormarn – ort, Kreis Stormarn, Schleswig-Holstein, 
 Steinfeld, Stendal – ort, Landkreis Stendal, Sachsen-Anhalt, 
 Steinfeld (Oldenburg) – kommun, Niedersachsen, 
 Steinfeld, Bayern – kommun, Bayern, Regierungsbezirk Unterfranken, 
 Steinfeld, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Steinfeld, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,

Österrike 

 Steinfeld, Österrike, Kärnten, Politischer Bezirk Spittal an der Drau,